Дмитрий Григорьевич Левитский (Левицкий) (, Москва — , Москва) — русский богослов, профессор Московской духовной академии.

Биография 
Сын московского священника, магистра богословия, преподавателя Московской духовной академии и Императорского московского университета, Григория Александровича Левитского. Окончил Московскую духовную семинарию (1838) и Московскую духовную академию (1842) — 2-м магистром по первому разряду выпускников XIII курса. В должности бакалавра начал преподавать в академии греческий язык в сентябре 1842 года. В ноябре 1843 года получил степень магистра и в 1844 году стал преподавать в философском классе.

В 1850 году по поручению Духовно-учебного управления участвовал в разработке программ для преподавания логики и психологии в университетах; составленная им программа по психологии была признана «более прочих заслуживающей одобрения по ясности изложения, полноте содержания и систематической последовательности».

В 1854 году был рукоположен в священника с причислением к московскому Вознесенскому девичьему монастырю; 15 ноября 1854 года «Левицкий поехал в Москву для посвящения в священника, но предварительно окрестился в Келарском пруде — провалился под лёд с женой и маленьким сыном».

Жена Левитского — дочь известного московского протоиерея Мартына Леонтьевича Ловцова, её сестра была замужем за ректором Московской духовной академии Сергеем Константиновичем Смирновым.

С сентября 1855 года — экстраординарный профессор Московской духовной академии по кафедре опытной психологии и нравственной философии.

«5 июля [1856 г.] поехал на ревизию в Тулу, где схватил простуду ног, 25 сентября уехал в клинику из посада и не встал. Умер в день рождения 39 лет, а погребен в день ангела». По сведениям архиепископа Леонида причиной смерти послужило заражение гнойной инфекцией от лечившихся в той же клинике «севастопольских больных». Похоронен на Дорогомиловском кладбище в Москве.

Сочинения 
В число его сочинений входят «Рассуждение о поведении первенствующих христиан в отношении к язычникам» (М., 1842); «Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека» (М., 1855; 1858; 3-е изд. — 1885).

Также в «Прибавлениях к творениям святых отцев» были опубликованы ещё два труда: «Попечительность св. Иоанна Златоуста о распространении евангелия» (ч. XI) и «Объяснение евангелия, читаемого в Пасху» (ч. IX).

Архиепископ Филарет (Гумилевский) отнёс сочинение «Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека», в первый раз опубликованное в «Прибавлениях к творениям святых отцев», к разряду «здравой философии», соединяющей «начала ума с наблюдениями опыта, с познаниями природы и истории человеческой». «…Эта умная и прекрасно написанная книга» должна была, по мнению архиепископа, иметь своей аудиторией любознательную молодёжь.

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Преподаватели Московской духовной академии
Богословы Российской империи
Богословы XIX века